El término Academia Nacional de Ciencias puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba);
 a la Academia Nacional de Ciencias de la República de Armenia;
 a la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán;
 a la Academia Nacional de Ciencias de Bielorrusia;
 a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia;
 a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires;
 a la Academia Nacional de Ciencias (Estados Unidos);
 a la Academia Nacional de Ciencias de Georgia
 a la Academia Nacional de Ciencias de la República de Kazajistán;
 a la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania.
 a la Academia China de las Ciencias